Partizan može značiti:

 gerila, sudionici gerilskog ratovanja
 partizani
 Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije (jugoslavenski partizani)

Partizan je bio ime brojnih športskih društava.
 Hrvatska
 Partizan Bjelovar, športsko društvo iz Bjelovara
 RK Partizan Bjelovar, rukometni klub iz Bjelovara

Srbija
 Jugoslavensko sportsko društvo "Partizan", savez športskih klubova iz Beograda (Srbija)
 KK Partizan Beograd košarkaški klub
 FK Partizan Beograd nogometni klub
 VK Partizan Beograd vaterpolski klub

Partizana, udarno oružje slično koplju
Partizanka, naziv za biljku Ambrosia artemisiifolia

Partizan (tvornica bicikla)‎

 Partizanka, trajekt